Наратлы́ — топоним тюркского происхождения, производный от слова сосна ():

Населённые пункты

Наратлы — деревня в Альметьевском районе Татарстана.
Наратлы — село в Бугульминском районе Татарстана.
Наратлы — деревня в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

Водные объекты

Наратлы (приток Ика) — река в Татарстане и Башкортостане.
Наратлы (приток Сюни) — река в Башкортостане.
Наратлы (озеро) — озеро в Буинском районе Татарстана.

См. также

Русские Наратлы
Татарские Наратлы
Наратлы-Кичу